Osoby o tym nazwisku:
 Michał Czudowski – polski urzędnik konsularny
 Tadeusz Czudowski (strona ujednoznaczniająca)

Inne:
 Monaster Czudowski – nieistniejący prawosławny klasztor w Moskwie
 Rejon czudowski – rejon w obwodzie nowogrodzkim